Shimura ist der Familienname folgender Personen:

 Shimura Fukumi (* 1924), japanische Färberin, Weberin und Autorin 
 Gorō Shimura (1930–2019), japanisch-US-amerikanischer Mathematiker
 Hitomi Shimura (* 1990), japanische Hürdenläuferin
 Ken Shimura (1950–2020), japanischer Komiker
 Kō Shimura (* 1996), japanischer Fußballspieler
 Naoki Shimura (* 1941), japanischer Skispringer
 Noboru Shimura (* 1993), japanischer Fußballspieler
 Shunta Shimura (* 1997), japanischer Fußballspieler
 Takako Shimura (* 1973), japanische Mangaka
 Takashi Shimura (1905–1982), japanischer Schauspieler
 Yoshio Shimura (* 1940), japanischer Radsportler